Jacques Monod (1910-1976), biochimiste et biologiste, prix Nobel français ;
 Jacques Monod (1918-1985), acteur français.